Шательро:

 Шательро — город во французском департаменте Вьенна.
 Шательро — округ в регионе Пуату — Шаранта, Франция.
 Диана де Шательро (Диана Французская, 1538—1619) — внебрачная (легитимированная) дочь французского короля Генриха II, героиня романа Александра Дюма «Две Дианы».